Мальта участвовала в конкурсе 3 раза, но только 2 раз смогла пробиться в финал. Дебют страны состоялся в  конкурсе 2014 года.

Мальта еще ни разу не побеждала и добивалась призовых мест.

Участники 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация о конкурсе на сайте ЕВС

Страны на «Евровидении»
Евровидение (конкурс молодых музыкантов)
Музыка Мальты